Hintere Gasse steht für 
Hintere Gasse (Wanderweg) im Berner Oberland 
Straßennamen
Hintere Gasse (Oberderdingen) mit Hintere Gasse 28 (Oberderdingen)
Hintere Gasse (Richen) mit Hintere Gasse 41 (Richen)